

Geografia 
 Regno Unito
Hatton – parrocchia civile di Chester, Cheshire
Hatton – parrocchia civile di Warrington, Cheshire
Hatton – parrocchia civile del Derbyshire
Hatton – parrocchia civile del Lincolnshire
Hatton – distretto di Hounslow, Londra
Hatton – parrocchia civile del Warwickshire
 Sri Lanka
Hatton – città della Provincia Centrale
 Stati Uniti d'America
Hatton – CDP della Contea di Lawrence, Alabama
Hatton – città della Contea di Traill, Dakota del Nord
Hatton – township della Contea di Clare, Michigan
Hatton – città della Contea di Adams, Washington

Persone
Bobby Joe Hatton – cestista portoricano
Raymond Hatton – attore statunitense
Ricky Hatton – pugile britannico
Vern Hatton – cestista statunitense